Olegario Villalobos, es una parroquia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y de la ciudad de Maracaibo. Lleva el nombre del ilustre sacerdote zuliano Monseñor Olegario Villalobos.

Actualmente cuenta con una superficie de 14,5 km².

Límites 
La parroquia Olegario Villalobos se encuentra entre las parroquias Coquivacoa al norte (Circunvalación 2), el Lago de Maracaibo al este, las parroquias Santa Lucía y Bolívar al sur (Av 77 5 de Julio) y las parroquias Chiquinquirá y Juana de Ávila al oeste (Av 15 Delicias). Su ubicación astronómica está definida por las coordenadas: 10°40'33"N   71°36'21"O.

Relieve 

La mayor parte del relieve es una meseta llana, sobre todo hacía el oeste, en el este de la parroquia cerca de la costa hay colinas bajas en los sectores la Virginia, Creole y Cerros de Marín, en este último aflora la formación el Milagro de edad Pleistoceno justo a la salida de la Av 5 de Julio, las costas luego del acantilado son producto de relleno como por ejemplo el sector Cotorrera.

Hidrografía 

Cañada Zapara o Tarabas: esta cañada nace en las inmediaciones de Grano de Oro desembocando en el Lago de Maracaibo, a la altura del monumento a la Marina (Mirador), en la Avenida El Milagro, luego drena de sectores de la Parroquia Juana de Ávila, hasta llegar a los sectores Monte Claro, 18 de octubre y Sector Zapara, al que se le debe su nombre. Esta cañada estaba en proceso de limpieza a punto de finalizar, sin embargo, en la calle 58C (Sector 18 de Octubre), el aspecto es desfavorable. Por otra parte sigue vaciando aguas negras al Lago y además tiene antecedentes de inundación con partidas materiales y humanas. Su cuenca mide 1.284,93 ha, con una pendiente variable entre 0% y 2% y drena las aguas de las parroquias: Chiquinquirá, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y desemboca en la parte sur-este de la Parroquia Coquivacoa al Lago de Maracaibo.

La cañada Zapara atraviesa la parroquia entre los sectores 19 de Abril y 18 de octubre, y desemboca en el límite norte al lado del parque Mirador del Lago, además de esta hay otras cañadas y desagües menores como el que pasa al sur del sector San Martín.

Población 
La parroquia cuenta con una población estimada de 83.337 habitantes, principalmente en los edificios y complejos habitacionales de los sectores Tierra Negra, San Benito, Zapara, Bella Vista y las Mercedes, las Av el Milagro y Bella Vista concentran la mayor cantidad de edificios de hasta 20 pisos, incluyendo el edificio más alto de Maracaibo en la Av 5 de Julio con Av 3G. También hay barrios populares de viviendas humildes y urbanizaciones de quintas y villas como La Lago, La Virginia y La Creole.

Densidad 
La densidad es el resultado de la división del número total de habitantes entre la superficie la parroquia Olegario Villalobos tiene una densidad de población de 6.161,17 habitantes por km².

Centros gubernamentales 

En el sector Bella Vista se encuentra el Concejo Municipal, la Alcaldía, la Gobernación del estado Zulia, y la residencia oficial del  Gobernador. También se encuentran en la parroquia los consulados de Colombia, Alemania, España, Chile, Turquía, entre otros.

Centros turísticos y recreativos 
 Plaza 19 de Abril. Av 4 Bella Vista entre Av 5 y Av 3.
 Plaza el Buen Maestro. Av El Milagro con Circunvalación 2.
 Plaza el Ángel. Av Bella Vista con Circunvalación 2 y Av El Milagro, donde cada año encienden el ángel de Bella Vista.
 Plaza Yépez. Av 3C con calle 72. En honor al poeta marabino José Ramón Yepes
 Mirador del Lago. Av El Milagro al lado de la Plaza el Buen Maestro, al sur de la cañada Zapara.
 Plaza Braile. Av 3F cerca de la 67, en honor a Louis Braille inventor de la escritura para ciegos.
 Edificio Las Laras / Centro de Arte La Estancia. Av 77 5 de Julio entre Av 10 y Av 9A, edificio histórico construido en los años 1930’s como sede de la compañía petrolera Shell, actualmente un centro cultural de PDVSA.

Vías de comunicación 
Las principales arterias viales existentes en esta localidad contaban con gran iluminación y asfaltado, pero hoy en día esta deteriorado; siendo estas vías de rápido acceso estas son la prolongación de la Circunvalación 2, la Av 2 El Milagro, la Av 15 Delicias, la Av 77 5 de Julio y la Av 4 Bella Vista, esta última es decorada todos los años con motivos navideños y el encendido de las luces de Bella Vista es uno de los eventos de la Feria de la Chinita. La vialidad en las urbanizaciones y sectores también es buena destacándose su organización en cuadrículas con amplias vías, semáforos y señalización entre estas están la Av 72, la Av 61 Universidad, Av 67 Cecilio Acosta, Av 8 Santa Rita, entre otras.

Clasificación de zonas

Barrios 
Cerros de Marín, Las Tarabas, 18 de octubre, 19 de abril

Sectores 
San Benito, Tierra Negra, La Lago, Las Mercedes, Zapara II, San Bartolo, San Roque,Cotorrera, Monte Claro-Las Playitas, Don Bosco

Urbanizaciones 
El Pilar, Bella Vista, Creole, La Virginia, San Martín, Zapara.

Referencias 
 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Olegario Villalobos